

Скала-Подільська — смт, Борщівський район Тернопільської області
 Скала — село, Оратівський район Вінницької області

Населені пункти та їхні частини
 Скала — місто в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Скала — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Скала — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скала — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Скала — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Скала — частина міста Динів у Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Скала — частина міста Ридултови в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Скала — частина міста Цмелюв у Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Скала — частина села Кокушка в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Скала — частина села Філіповиці в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Скала — частина села Ґрудек-над-Дунайцем у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Скала — частина села Ґробля в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Скала — частина села Домбрувка-Щепановська в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Скала — частина села Ґодова в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Скала — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Скала — частина села Особниця в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Скала — частина села Майсцова в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Скала — частина села Окрайник у гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Скала — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Скала — частина села Адамув у гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Скала — частина села Сендзішовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Скала — частина села Гута-Нова в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 

 Невіо Скала — італійський футбольний тренер
 Ян Скала — лужицький письменник, поет, публіцист і громадський діяч.

 Скала (Мелітополь) —— український флорбольний клуб, заснований 2007 року
 Скала (Стрий) —— український футбольний клуб, заснований 1911 року
 Скала (Стрий, 2004) —— український футбольний клуб, заснований 2004 року
 Скала — мережа українських читалень на Станіславівщині у 1930-их

Примітки